OSA eller Osa kan syfta på:

 Om svar anhålles
 Obstruktiv Sömn-Apné, se sömnapné
 Office of Special Affairs
 Offentligt skyddat arbete
 Osa-klass – en serie robotbåtar
 Osa (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Osa (växter) – ett släkte av växter
 OSA – ungdomstidning utgiven av Posten 1992–1999